Долинский район — административно-территориальные единицы России и Украины:

 Долинский район — район в Ивано-Франковской области Украины (1940—2020).
 Долинский район — район в Кировоградской области Украины (1923—2020).
 Долинский район — район в Одесской области Украины (1945—1957).
 Долинский район — административно-территориальная единица в Сахалинской области России, в границах которой находится муниципальное образование городской округ «Долинский».